Сико́ра (, ) — польская и чешская фамилия («синица» по-чешски); женская форма Сико́рова ().

Сикора 
 Сикора, Адам (род. 2004) — словацкий хоккеист.
 Сикора, Адриан
  (род. 1988) — словацкий теннисист.
  (род. 1980) — польский футболист.
  (род. 1949) — немецкий футболист.
  (род. 1940) — немецкий архитектор и дизайнер.
 Сикора, Вацлав (род. 1952) — чехословацкий и чешский хоккеист и тренер.
 Сикора, Вениамин Дмитриевич (1940—2004) — украинский экономист.
 Сикора, Виктор (род. 1978) — нидерландский футболист.
  (род. 1945) — немецкий писатель и автор научно-популярной литературы.
 Сикора, Вячеслав Станиславович (род. 1973) — белорусский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.
 Сикора, Даниэл — словацкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Сикора, Зденек (1920—2011) — чешский художник и скульптор.
 Сикора, Иосиф Иосифович (1870—1944) — российский и чешский астроном, геодезист, сейсмолог, полярный исследователь, педагог, профессор, надворный советник.
 Сикора, Иржи (род. 1995) — чешский легкоатлет-многоборец.
  (род. 1955) — немецкий профессор истории искусств, автор многих книг по теме.
  (1923—2006) — британский джазовый музыкант и радиоведущий.
 Сикора, Лиза (более известна под фамилией Прокоп; 1941—2006) — австрийский политический и государственный деятель.
  (род. 1982) — украинский журналист и телеведущий.
 Сикора, Марек (род. 1948) — чешский хоккеист и тренер.
 Сикора, Марек (кёрлингист) — словацкий кёрлингист.
  (род. 1946) — австрийская спортсменка в области лёгкой атлетике (бег на средние и короткие дистанции). Участница Олимпийских игр 1972 года.
  (род. 1982) — польский футболист.
 Сикора, Мирослав (род. 1957) — польский и немецкий хоккеист.
 Сикора, Михал (род. 1973) — чешский хоккеист.
  (род. 1961) — немецкий историк, профессор.
 Сикора, Мирослав (род. 1957) — польский и немецкий хоккеист.
  (род. 1958) — немецкая теннисистка (настольный теннис). Трёхкратный чемпион Паралимпийских игр.
  (1862—1921) — украинский политик, городской голова Проскурова в 1917—1921 годах.
  (род. 1961) — украинский политик, депутат Верховной Рады VII созыва.
 Сикора, Отто
  (1873—1945) — румынский музыкант и композитор.
  (род. 1964) — чехословацкий, затем словацкий, хоккеист.
 Сикора, Петр
  (род. 1944) — немецкий театральный режиссёр, профессор сценографии.
  (род. 1970) — чешский хоккеист.
 Сикора, Петр (род. 1976) — чешский хоккеист.
 Сикора, Петр (род. 1978) — чешский хоккеист.
  (род. 1946) — восточно-немецкий (ГДР) футболист.
 Сикора, Радослав (род. 1975) — польский историк и публицист, специализирующийся в области военной истории.
 Сикора, Ружена Владимировна (1918—2006) — советская эстрадная певица чешского происхождения.
 Сикора, Станислав (1911—2000) — польский скульптор.
  (род. 1977) — американская волейболистка, участница трёх Олимпиад. Серебряный призёр Олимпийский игр 2008 года.
 Сикора, Томас (род. 1968) — австрийский горнолыжник.
 Сикора, Томаш (род. 1973) — польский биатлонист.
  (1895—1980) — немецкий художник, иллюстратор и гравёр.
  (род. 1943) — польский и французский композитор.
  (род. 1976) — французская футболистка, в 1992—2004 игрок сборной Франции.
 Сикора, Эрик (род. 1968) — французский футболист, тренер.
  (род. 1983) — словацкий хоккеист.
 Сикора, Юрген
  (род. 1973) — немецкий историк.
  (род. 1943) — немецкий политик, депутат Бундестага в 1992—1998 годах.
 Сикора, Ян
 Сикора, Ян (род. 1993) — чешский футболист.
  (род. 1990) — словацкий хоккеист.
 Сикора, Ян Август (Йоганн Август Сикерт; 1835—1921) — лютеранский священнослужитель, лужицкий писатель и поэт.

Сикорова 
 Сикорова, Сильвия (род. 1997) — словацкая кёрлингистка.

См. также 
 Сикура